Radolin bezeichnet:
 Radolin (Trzcianka), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Radolin (Insel), Oderinsel nahe Stettin
 Radolin (Adelsgeschlecht), polnisches Adelsgeschlecht

Radolin ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo von Radolin (1841–1917), preußischer Fideikommissherr, Diplomat und hochrangiger Hofbeamter